Thierry Froger peut désigner :
 Thierry Froger (1963-) un footballeur français ;
 Thierry Froger (1973-), un écrivain, poète et plasticien français.